Місячний сарос 153 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що заходить. Вона почнеться 16 квітня 2136 року, коли Місяць ледь торкнеться південного краю земної півтіні, і завершиться 22 травня 3398, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія міститиме 71 затемнення (48 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія міститиме 24 повних затемнень від 10 листопада 2478 до 20 липня 2893, 10 часткових перед повними від 24 липня 2298 до 30 жовтня 2460 і 8 часткових після повних від 1 серпня 2911 до 16 жовтня 3037.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 38-е, яке відбудеться 27 травня 2803 і триватиме 104,8 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 153 

Місячні сароси